Соревнования по суперкомбинации в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 18 февраля. Изначально старты были запланированы на 14 февраля, но были отложены на несколько дней из-за плохой погоды.

Соревнования проводились в Уистлер Криксайд. Сначала в 9:30 по местному времени был проведён скоростной спуск, а затем в 12:30 — одна попытка в слаломе (4 года назад в Турине в слаломе проводились 2 попытки). В соревнованиях приняли участие 34 спортсменки из 19 стран. По 4 спортсменки представляли Австрию и США, 3 горнолыжницы выступили от Швейцарии. Температура воздуха во время скоростного спуска −4…0°С, во время слалома +4…+5°С. Солнечно, снег на трассе — плотный.

Скоростной спуск в зачёте комбинации начался менее чем через 20 часов после окончания непосредственно скоростного спуска, медали в котором были разыграны накануне, 17 февраля. Трасса скоростного спуска в зачёте суперкомбинации приблизительно на 20 % короче трассы «чистого» скоростного спуска (стартовые ворота были перенесены ниже).

Олимпийская чемпионка 2006 года в этой дисциплине хорватка Яница Костелич завершила карьеру и не выступала. Обладательница бронзы Турина шведка Аня Персон вышла на старт, несмотря на серьёзное падение накануне в скоростном спуске. Яница Костелич перед началом соревнований в интервью каналу Eurosport в числе фавориток назвала Аню Персон, Тину Мазе, Линдси Вонн и Марию Риш.

Ход соревнований 
Линдси Вонн, как и накануне, выиграла скоростной спуск, серебряный призёр Джулия Манкусо на этот раз показала третье время.

По итогам слалома долгое время лидировала чешка Шарка Загробская, показавшая в итоге абсолютно лучшее время в слаломе, затем её опередила Катрин Цеттель. Персон, показав 6-е чистое время в слаломе, лидировала вплоть до старта тройки лучших по итогам скоростного спуска. Джулия Манкусо, которая с 2007 года не попадала в тройку призёров на этапах Кубка мира в суперкомбинации, сумела на 11 сотых опередить Персон и обеспечить себе вторую медаль в Ванкувере после серебра в скоростном спуске. Мария Риш, которая имела почти полусекундное превосходство над Манкусо по итогам скоростного спуска, уверенно увеличила своё преимущество, которое составило в итоге 0,94 сек. Последней среди сильнейших стартовала Линдси Вонн. После прохождения 2/3 дистанции американка проигрывала Риш 0,51 сек в слаломе и 0,18 сек суммарно, и могла претендовать как минимум на серебро, но менее чем за 15 секунд до финиша Вонн зацепилась лыжей за одну из стоек и сошла с трассы из-за падения.

В итоге Мария Риш стала второй немкой после Кати Зайцингер в 1998 году в Нагано, победившей в комбинации/суперкомбинации на Олимпийских играх. Манкусо выиграла свою вторую подряд серебряную награду в Ванкувере. Аня Персон, повторив свой «бронзовый результат» Турина, стала третьей в истории горнолыжного спорта, кому удалось выиграть 6 олимпийских наград. На её счету 1 золотая, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Столько же медалей у хорватки Яницы Костелич (4 золота и 2 серебра), а у норвежца Четиля Андре Омодта 8 наград (4 золота, 2 серебра и 2 бронзы). Единственная дисциплина, в которой Пэрсон пока не выигрывала олимпийских наград — это супергигант.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный протокол женской суперкомбинации на Олимпиаде-2010